Polski turniej wypieków – polski kulinarny program rozrywkowy typu reality show emitowany na antenie TLC od 10 października 2012 do 23 października 2013, oparty na brytyjskim formacie The Great British Bake Off, na licencji Love Productions.

W oparciu o ten sam format powstał też program Bake Off – Ale ciacho!, który emitowany jest od 5 września 2016 na antenie TVP2.

Charakterystyka programu 
W programie brało udział dziesięcioro miłośników domowych wypieków, który mieli na celu wyłonić amatorskiego mistrza polskiej sztuki cukierniczej. Przy okazji kolejnych zadań, widzowie śledzili rywalizację i poznawali kulinarne przepisy na różne słodkości. Zawodnicy musieli się wykazać nie tylko wprawą w kuchni, ale również zabłysnąć przed widzami i jury swoją pomysłowością.

Ekipa

Prowadzący

Jury

Spis serii

Przypisy 

Kulinarne reality show
Polskie programy telewizyjne